Nom porté par une dynastie de scientifiques allemands :
 Johann Georg Gmelin (1709-1755), chimiste et botaniste ;
 Samuel Gottlieb Gmelin (1744-1774), médecin, naturaliste et explorateur, neveu de Johann Georg Gmelin ;
 Johann Friedrich Gmelin (1748-1804), naturaliste et chimiste, cousin de Samuel Gottlieb Gmelin ;
 Carl Christian Gmelin (1762-1837), naturaliste ;
 Leopold Gmelin (1788-1853), chimiste, fils de Johann Friedrich Gmelin ;
 Christian Gmelin (1792-1860), chimiste.

Gmelin peut également faire référence :
 au manuel Gmelin de chimie minérale, dit Gmelin ;
 à l’institut Gmelin, responsable de la publication du manuel précédent.

Voir aussi 

 

Homonymie de patronyme germanique